Déon est un nom porté par :
 Louis Déon (1879-1923), architecte français
 Michel Déon (1919-2016), académicien français